Offers (film)
Maartje Offers (1891-1944), Nederlands zangeres
offer (religie)